Aiching heißen folgende geographischen Objekte: 

 Aiching (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Aiching (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Aiching (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Aiching (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Aiching (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aiching (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Aiching (Gemeinde Sankt Michael), Ortslage von Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Eiching